Laguna Parinacota puede referirse a:

 en Chile:
 Laguna Parinacota (Isluga), espejo de agua ubicada en la Región de Tarapacá;
 Bofedal de Parinacota, donde nace el río Lauca;
 Lagunas de Amuyo, a veces llamadas Parinacota y que desaguan en el río Caritaya; 
 en Perú:
 Laguna Parinacota (Carabaya), espejo de agua ubicada en la Provincia de Carabaya, Departamento de Puno;
 Laguna Parinacota (Chucuito), espejo de agua ubicada en la Provincia de Chucuito, Departamento de Puno;

 en Perú y Bolivia:
 Laguna Parinacota (Bolivia-Perú), espejo de agua ubicada en el Departamento de La Paz (Bolivia) y en el Departamento de Puno (Perú);